

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Lebiedzie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Sterdyń
 Lebiedzie – osada w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Stary Dzików

 Lebiedzie – wieś na Ukrainie
 Lebiedzie – wieś na Białorusi

Zobacz też 
 Lebiedziew

Linki zewnętrzne